Хорремабад:

 Хорремабад — город на западе Ирана, административный центр остана Лурестан.
 Хорремабад — село в остане Альборз.
 Хорремабад — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Лурестан.